spin out – w windurfingu
 spin out – w zarządzaniu

Zobacz też:

 Spinout